Hans Conrad Heidegger ist der Name folgender Personen:

* Hans Conrad Heidegger (Politiker, 1569) (1569–1652), Zürcher Politiker und Staatstheoretiker 
 Hans Conrad Heidegger (Politiker, 1649) (1649–1721), Zürcher Politiker 
 Hans Conrad Heidegger (Politiker, 1710) (1710–1778), Zürcher Politiker und Bürgermeister